Jens Lehmann puede referirse a las siguientes personas:

 Jens Lehmann (n.1967), ciclista alemán.
 Jens Lehmann (n.1969), futbolista alemán.